Le cinquième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario), est intitulé Les Intondables ; les planches sont publiées au cours de l'année 1980 par Dargaud.

Personnages principaux

Voir aussi
 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Liens externes
 Un Génie, des alpages - présentation de la série : liste illustrée des personnages et des brebis, décryptage des références dans leurs noms, florilège des théories et citations.
 Le Génie des alpages - site consacré à la série : interviews, dédicaces, planches, décryptage des allusions et références, abécédaire des brebis, etc.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée humoristique
Bande dessinée animalière
Le Génie des alpages
Chien dans la bande dessinée